Cabaret Voltaire – klub
 Cabaret Voltaire – grupa muzyczna